Михин — русская фамилия; имеет женскую форму . Известные носители:
 Михин, Алексей Никитович (1924—2000) — ефрейтор Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Михин, Андрей Дмитриевич (1900—1979) — советский передовик-механизатор, Герой Социалистического Труда (1971).
 Михин, Борис Александрович (1881—1963) — русский и советский кинорежиссёр, сценарист, художник, организатор кинопроизводства, один из основателей киностудии «Мосфильм».
 Михин, Игорь Максимович (1935—2001) — советский футболист.
 
 Михин, Николай Андрианович (1872—1946) — советский учёный-микробиолог.
 Михин, Пётр Алексеевич (1921—2020) — советский военный и общественный деятель.
 Михин, Станислав Николаевич (1937—2007) — советский и российский актёр.

